Ямищи — название населённых пунктов в России:

 Ямищи — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Ямищи — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Ямищи — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Ямищи — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Ямищи — деревня в Ярославском районе Ярославской области.